L'edizione 1992-1993 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Sonny Anderson (Servette FC Genève) con 14 reti.

Classifica finale

Play-off

Ptp indica i punti di partenza

Play out retrocessione/promozione

Gruppo A

Gruppo B

Verdetti finali 
 Aarau Campione di Svizzera 1992-1993.
 Grasshoppers, Lucerna, Yverdon e Kriens ammesse alla stagione 1993-1994 della Lega Nazionale A.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993